Moillon ist der Familienname von

 Isaac Moillon (1614–1673), französischer Maler
 Louise Moillon (1610–1696), französische Malerin